Джилл Те́рстон (, урождённая Джилл Ста́уб, ; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (, ).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в возрасте 11 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады